Poltergeist este un fenomen paranormal.

Poltergeist se mai poate referi la:

 Poltergeist (film),  film de groază american din 1982, regizat de Tobe Hooper
 Poltergeist (film din 2015), refacerea filmului din 1982, regia Gil Kenan
 Poltergeist II,  film de groază american din 1986
 Poltergeist III,  film de groază american din 1988